Un toboșar este un instrumentist care cântă la unul sau mai multe instrumente de percuție. Denumirea implică un grad de ambiguitate, care poate viza:
 Un percuționist, adică o persoană care cântă la unul sau două instrumente de percuție deodată
 Un baterist, adică o persoană care cântă la baterie
 O specie de ciuperci necomestibile (Battarrea phalloides) din familia Agaricaceae
Instrumentiști